В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of California 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Гана Мандлікова і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Бонні Гадушек і Гелена Сукова 7–6(5), 6–1.

Сіяні пари 

 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (півфінал)

 Ева Пфафф /  Андреа Темашварі (1-ше коло)
 Бонні Гадушек /  Гелена Сукова (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of California